Mascarenotus — устаревший род исчезнувших птиц семейства совиных, ныне признанный полифилетической группой в составе рода . Были эндемиками Маскаренских островов.

Классификация 
К роду относили три вида:
  (ныне ) — обитал на Реюньоне;
  (ныне ) — обитал на острове Родригес;
  (ныне ) — обитал на Маврикии.

Согласно молекулярно-генетическому исследованию Лушара и соавторов (2018), все три вида сов Маскаренских островов принадлежат к роду совок; новая классификация была признана Международным союзом орнитологов. Вероятно, совы Маскаренских островов относятся к той же эволюционной линии, что и восточная совка (O. sunia), и имеют общее происхождение с совками, обитающими на Мадагаскаре и Коморских островах. Было обнаружено, что группа Mascarenotus немонофилетична, поскольку относимые к ней виды развили сходную морфологию в ходе параллельной эволюции, причём O. murivorus образует аутгруппу по отношению к кладе, включающей O. sauzieri, мадагаскарскую совку (O. rutilus) и сейшельскую совку (O. insularis).

Приведённая ниже кладограмма отражает результата анализа Лушара и соавторов (2018); жирным шрифтом выделены виды, ранее относимые к Mascarenotus. Вид O. grucheti не был включён в анализ из-за отсутствия достаточно полного генетического материала, но из-за сильных остеологических сходств он сближается с O. sauzieri.

Вымирание 
Мелкие совы на Реюньоне и Родригесе были истреблены, вероятно, завезёнными человеком домашней кошкой и чёрной крысой в XVII—XVIII веках. Более крупная сова Маврикия, бывшая до его колонизации человеком самым крупным плотоядным животным острова, исчезла к середине XIX века, после замещения лесов сахарными плантациями.

См. также 
 Дронты
 Маврикийская пустельга
 Животные, вымершие после 1500 года

Примечания 

†
Вымершие совообразные
Виды животных, вымерших после 1500 года
†
Устаревшие таксоны животных